Fabian Enrique – argentyński zapaśnik walczący w obu stylach. Zdobył dwa medal na mistrzostwach Ameryki Południowej z 2009 roku.

Argentyńscy zapaśnicy